«Hellbilly Deluxe» — дебютный сольный альбом Роба Зомби, бывшего лидера группы White Zombie, вышедший 25 августа 1998 года. В заглавии обыгрывается схожее название популярной пластинки Hillbilly Deluxe 1987 года, записанной кантри-певцом Дуайтом Йокамом.

Следующий альбом Роба Зомби American Made Music to Strip By, вышедший в октябре 1999 года является сборником ремиксов на композиции с Hellbilly Deluxe.

В 2005 году состоялось переиздание Hellbilly Deluxe в виде DVD-сборника под названием Hellbilly Deluxe — Deluxe Edition. На диске присутствуют видеоклипы почти на все песни сборника.

Запись альбома 
К работе над записью альбома были подключены гитарист Дэнни Лонер (Nine Inch Nails), барабанщик Джон Темпеста (White Zombie) и другие. Тексты всех композиций написаны Робом Зомби, за исключением тех, где авторство указано отдельно. Соавтором всех композиций является продюсер Скотт Хамфри участвовавший в записи альбома.

Оформление 
В оформлении обложки, на которой изображен сам Роб Зомби, в названиях композиций альбома, равно как и в текстах песен используются мотивы и стилистика классических фильмов ужасов.

Список композиций 
 «Call of the Zombie» — 0:30
 «Superbeast» — 3:40
 «Dragula» — 3:42
 «Living Dead Girl» — 3:21
 «Perversion 99» — 1:43
 «Demonoid Phenomenon» — 4:11
 «Spookshow Baby» — 3:38
 «How to Make a Monster» — 1:38
 «Meet the Creeper» — 3:13
 «The Ballad of Resurrection Joe and Rosa Whore» — 3:55
 «What Lurks on Channel X?» — 2:29
 «Return of the Phantom Stranger» — 4:31
 «The Beginning of the End» — 1:52

Участники 
 Rob Zombie:
 Роб Зомби — вокал, автор текстов, продюсер
 Майк Риггс — гитара
 Blasko — бас-гитара
 Джон Темпеста — ударные
 Скотт Хамфри — продюсер, программирование, сведение
  — сведение
 Дэнни Лонер — гитара («Meet the Creeper»)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Hellbilly Deluxe  на сайте Last.fm

Hellbilly Deluxe
Дебютные альбомы 1998 года